Tuparí é uma língua da família Tuparí, do tronco Macro-tupi, falada na Área Indígena Rio Branco, no município de Costa Marques (RO).

Ortografia 
A ortografia do Tuparí:
Consoantes: p, b, t, k, ʔ, m, n, ŋ, s, h, tʃ, w, r, j
Vogais: a, aː, ã, e, eː, ẽ, i, iː, ĩ, o, oː, õ, y, yː, ỹ
Sílaba: (C1)(C2)V(C3)(C4)

Gramática

Pronomes 
Os pronomes:

Exemplos:

Prefixos 
Os prefixos flexionais:

Os prefixos derivacionais:

Vocabulário 
Nomes de alguns animais e plantas em tuparí (Alves 2004):

Flora e fauna

Bibliografia 
 Alves, Poliana M. 2007. O Dicionário Tuparí-Português. In: Ana Suelly Arruda Câmara Cabral; Aryon Dall’Igna Rodrigues. (Org.). Línguas e Culturas Tupí. 1ed. Campinas: Curt Nimuendajú, v. I, p. 301-308.
 SILVA, Erly Kiel Rosa de Aguiar. O outro nas relações Franz Caspar e os Tuparí. 2021. 120 f., il. Tese (Doutorado em Linguística) — Universidade de Brasília, Brasília, 2021.

Línguas tuparis